Castelnuovo puede hacer referencia a:

Nombre de varias localidades en Italia
Castelnuovo, municipio de la provincia de Trento.
Castelnuovo Belbo, localidad y comune de la provincia de Asti.
Castelnuovo Berardenga, localidad de la provincia de Siena.
Castelnuovo Bocca d'Adda, localidad y comune de la provincia de Lodi.
Castelnuovo Bormida, localidad y comune de la provincia de Alessandria.
Castelnuovo Bozzente, localidad y comune de la provincia de Como.
Castelnuovo Calcea, localidad y comune de la provincia de Asti.
Castelnuovo Cilento, localidad y comune de la provincia de Salerno.
Castelnuovo del Garda, localidad y municipio de la provincia de Verona.
Castelnuovo della Daunia, localidad y comune de la provincia de Foggia.
Castelnuovo di Ceva, localidad y comune de la provincia de Cuneo.
Castelnuovo di Conza, municipio de la provincia de Salerno.
Castelnuovo di Farfa, localidad italiana de la provincia de Rieti.
Castelnuovo di Garfagnana, localidad de la provincia de Lucca.
Castelnuovo di Porto, localidad de la provincia de Roma.
Castelnuovo di Val di Cecina, localidad de la provincia de Pisa.
Castelnuovo Don Bosco, municipio de la provincia de Asti.
Castelnuovo Nigra, localidad y comune de la provincia de Turín.
Castelnuovo Parano, localidad italiana de la provincia de Frosinone.
Castelnuovo Rangone, municipio situado en el territorio de la Provincia de Módena, en Emilia-Romaña.
Castelnuovo Scrivia, localidad y comune de la provincia de Alessandria.

También es el exónimo italiano de la localidad de Herceg Novi, en Montenegro, donde tuvo lugar uno de los hechos de armas más relevantes de los Tercios españoles, el sitio de Castelnuovo, en 1539.

Personas
Elías Castelnuovo (1893-1982), poeta, ensayista y periodista uruguayo.
Emma Castelnuovo (1913–2014), profesora y matemática italiana.
Guido Castelnuovo (1865–1952), matemático italiano.